El campionat del món d'escacs femení de 2006 es va celebrar entre els dies 10 i 27 de març de 2006 a Ekaterinburg, Rússia. Per quart cop, el campionat va ser per sistema eliminatori, amb 64 participants.

El torneig el va guanyar Xu Yuhua, qui va vèncer Alissa Gal·liàmova a la final per 2½ a ½. Notablement, Xu Yuhua era embarassada de tres mesos en aquell moment.

Participants 
Les jugadores estaven ordenades per Elo (segons la llista d'Elo de la FIDE de gener de 2006), llevat de la campiona regnant Antoaneta Stéfanova que tenia reservat el número 1

, 2499, GM
, 2537, GM
, 2515, GM
, 2514, GM
, 2511, GM
, 2502, GMF
, 2500, MI
, 2482, GM
, 2480, MI
, 2479, MI
, 2479, MI
, 2475, MI
, 2475, MI
, 2473, GMF
, 2469, GMF
, 2467, MI
, 2461, MI
, 2461, MI
, 2458, MI
, 2453, MI
, 2452, MI
, 2447, MI
, 2444, MI
, 2432, GMF
, 2430, MI
, 2428, MI
, 2427, GMF
, 2426, MI
, 2423, MI
, 2422, MI
, 2422, MI
, 2421, MI

, 2417, GMF
, 2415, MI
, 2407, GM
, 2402, MI
, 2398, GMF
, 2398, GMF
, 2386, GMF
, 2385, GMF
, 2380
, 2379, GMF
, 2366, GMF
, 2366, GMF
, 2361
, 2358, GMF
, 2355, GMF
, 2346, GMF
, 2341, GMF
, 2330, MIF
, 2319, MIF
, 2319, MIF
, 2290
, 2289, GMF
, 2285, MIF
, 2269, MFF
, 2269, MFF
, 2218, MIF
, 2196, MIF
, 2128, MIF
, 2106, MIF
, 2083, MIF
, 2072, GMF
, 1978

Només foren absents dues jugadores del top 20: Judit Polgár (número 1 femenina del món, i 14a absoluta del món), qui no participa en competicions femenines, i en canvi sí que va prendre part al Campionat del món de 2005 i el , i Hoang Thanh Trang (11a del món).

Resultats

Matx final 
{| class=wikitable style="text-align:center"
|+ Matx final pel campionat del món femení de 2006
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! Total
|-
| align=left | 
| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 || ½
|-
| align=left | 
| style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 2½
|}

Rondes i emparellaments previs

Referències

Enllaços externs 
 Notícies a Chessbase

2006
Escacs
Competicions d'escacs a Rússia
Escacs al 2006